Ernst Dingemans, kunstenaar
 Frans Dingemans, Nederlands architect en stedebouwkundige
 Jan Justus Dingemans
 Pieter Hendrik (Piet) Dingemans (1910-1970), Nederlands architect
Zie ook:
 Moord op Jesse Dingemans